Argentína
Abbott (Buenos Aires)

Abbott (Arkansas)
Abbott (Mississippi)
Abbott (Nebraska)
Abbott (Nyugat-Virginia)
Abbott (Texas)
Abbott (Virginia)
Abbott Township, Potter megye, Pennsylvania

Más
Abbott (családnév)
Abbott és Costello